Linguetta – elemento di collegamento meccanico tra un albero ed un altro organo
 Linguetta – piccola lingua
 Linguetta – Nome generico di oggetti a forma a lingua, quale la striscia di pelle che nelle scarpe rimane al disotto dell'allacciatura o l'ancia di uno strumento a fiato
Capo Linguetta – un promontorio dell'Albania